Jehoriwka ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, siehe Jehoriwka (Kupjansk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Kamjanske, siehe Jehoriwka (Kamjanske)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Synelnykowe, siehe Jehoriwka (Synelnykowe)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Jehoriwka (Wolnowacha)
 Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Nowoukrajinka, siehe Jehoriwka (Nowoukrajinka)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Rowenky, siehe Jehoriwka (Rowenky)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Starobilsk, siehe Jehoriwka (Starobilsk)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Wosnessensk, siehe Jehoriwka (Wosnessensk)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Odessa, siehe Jehoriwka (Odessa)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Krementschuk, siehe Jehoriwka (Krementschuk)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Jehoriwka (Polohy)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nowhorod-Siwerskyj, siehe Jehoriwka (Nowhorod-Siwerskyj)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Pryluky, siehe Jehoriwka (Pryluky)

Siehe auch:
 Hryhoriwka